Jordränta kan syfta på:

 Jordränta (teori) –  ett begrepp inom nationalekonomi

Sverige och Finland
 Jordränta (skatt) – en grundskatt på jord innan 1718 som omvandlades till jordeboksränta och mantalsränta

Se även
 Jordeboksränta – en grundskatt på jord